Roaring Lion eller The Roaring Lion kan syfta på:

 The Roaring Lion – berömt porträttfoto på Winston Churchill
 Roaring Lion (häst) – amerikansk fullblodshäst
 Roaring Lion (skivbolag) – ett skivbolag